Гран-при Монако 1997 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло в Монако. Соревнования состоялись 11 мая 1997 года. Гонка прошла под сильным дождём

Квалификация

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:53,315
 Запланировано было 78 кругов, однако гонка была остановлена после двухчасовой отметки.
 Последняя гонка для Никола Ларини.
 Первые очки и первый подиум для команды Стюарт
 Последние очки для команды Тиррелл
 Мика Сало проехал дистанцию гонки без пит-стопа - это предпоследний подобный случай в истории Ф1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако